Less – pylasta skała osadowa
 less – program konsoli Uniksa, wyświetlający duże ilości tekstu w sposób przystępny dla użytkownika
 Less (Leaner CSS) – dynamiczny język arkuszy stylów